Правителство на Кимон Георгиев може да се отнася за:

 Правителство на Кимон Георгиев (1934–1935)
 Правителство на Кимон Георгиев (1944–1946)
 Правителство на Кимон Георгиев (1946)